Vranjak kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Vranjak (samhälle), Republika Srpska,

Bulgarien 

 Vranjak (distrikt), Vratsa, Obsjtina Bjala Slatina, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Bulgarienförgreningar